Thorunn Helga Jonsdohir (Reykjavík, 17 de dezembro de 1984) é uma futebolista islandesa que atua como volante. Atualmente, joga pelo Avaldsnes.

Títulos 
 Reykjavik
 Campeonato Islandês: 2002 e 2003
 Copa da Islândia: 2002, 2007 e 2008

 Santos
 Copa Libertadores: 2009 e 2010
 Copa do Brasil: 2008 e 2009
 Copa Paulista de Futebol Feminino: 2009
 Campeonato Paulista da LINAF: 2009

Ligações externas 
 

Futebolistas da Islândia
Naturais de Reykjavík
Futebolistas do Santos Futebol Clube
Futebolistas da Associação Acadêmica e Desportiva Vitória das Tabocas
Jogadoras de futebol feminino do Clube de Regatas do Flamengo